

Жухів (Жухув) — село в гміні Лежайськ Лежайського повіту Підкарпатського воєводства
 Жухув — село в гміні Корноваць Рациборського повіту Сілезького воєводства
 Жухув — село в гміні Домб'є Кольського повіту Великопольського воєводства